Kanzleischrift steht für Schriften, die vorwiegend in Kanzleien (d. h. nicht als Gebrauchsschrift) vom Amtschreiber oder Gerichtsschreiber verwendet wurden. Beispiele:
 Demotische Schrift
 Chinesische Kanzleischrift
 Hebräische Kanzleischrift
 Gotische Kanzleischrift
 Humanistische Kanzleischrift, siehe Cancellaresca
 Deutsche Kanzleischrift